Политические партии Чехии —  политические организации и объединения, действующие на территории Чехии. К 28 марта 2020 года в Чехии существовало 92 политические партии и 141 политическое движение, большая часть из них не имеет заметного политического влияния, членской или избирательной базы. Чешская парламентская система является прямой наследницей парламентской системы Чехословакии.

Парламентские партии и движения 

Ниже представлен список политических партий и движений Чехии, представленных в обеих палатах Парламента Чешской Республики (Палата депутатов IX созыва и Сенат Чехии XIII созыва) на январь 2022 года.

Список непарламентских партий и движений 
 Коммунистическая партия Чехии и Моравии
 Партия прав граждан
 Чешская Корона (монархическая партия Чехии, Моравии и Силезии)
 Дела общественные
 SNK Европейские демократы
 Рабочая партия социальной справедливости
 Рабочая партия
 Национальная партия (Чехия)
 Национальные социалисты — левые 21 века
 Либерально-экологическая партия Чехии
 Evropa společně (Европа вместе)
 Голос (партия, Чехия) (HLAS)
 Присяга (партия)
 Партия зелёных

Исторические 
 Гражданский форум
 Польская народная партия
 Аграрная партия

Примечания 

Чехия